Geppert peut faire référence à : 

 Beata Geppert (née en 1955), traductrice et interprète polonaise, notamment du français vers le polonais.
 Christopher Cross, de son vrai nom Christopher Charles Geppert (né en 1951), auteur-compositeur-interprète américain de soft rock.
 Edyta Geppert (née en 1953), chanteuse polonaise.
 Maria-Pia Geppert (1907-1997), mathématicienne et biostatisticienne allemande.
 Viviane Geppert (née en 1991), animatrice de télévision, journaliste, rédactrice et mannequin allemande.

  (1811–1881), historien, philologue classique et professeur d'université allemand.
 Cornelia Geppert (née en 1981), auteure de bande dessinée allemande.
  (1890–1979), peintre et professeur d'université polonais.
  (1874–1952), historien, enseignant et journaliste allemand.
 , personnalité allemande du monde des affaires.